Цхинва́ли () — тупиковая железнодорожная станция и железнодорожный вокзал, ранее действовала в городе Цхинвале. До 1991 года станция являлась конечной на 33-х километровой линии Закавказской железной дороги от станции Гори. В настоящий момент перегон Цхинвали — Никози ликвидирован, здание используется в качестве автовокзала.

Описание

Хронология 
 8 июня 1940 года — открыто железнодорожное движение на участке Гори — Сталинир.
 На участке Гори — Цхинвали в 1969—1979 гг. проводились эксперименты по электрификации железных дорог постоянным током напряжением 6000 вольт.
 1991 год — железнодорожное движение прекращено из-за обострения грузино-осетинского конфликта.
 1992 год — разрушено здание вокзала.
 2002 год — здание восстановлено и с тех пор используется в качестве автобусного вокзала.
 июнь 2004 года — неудачная попытка Грузинской железной дороги восстановить сообщение между Гори и Цхинвали
 2008 год — на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым глава РЖД Владимир Якунин сообщил о начале работы по подготовке проекта строительства железнодорожного сообщения между Россией и Южной Осетией. Одним из возможных вариантов является частичная реализация проектов 1950-х и 1980-х годов — строительство железной дороги Цхинвал — Дзау — Нижний Унал — Владикавказ. Позже стало известно, что руководство РЖД отказалось от этого проекта. Официальная причина — глобальный экономический кризис, но, по оценкам независимых экспертов, этот проект совершенно нерентабелен и осуществить его было бы крайне тяжело, так как железнодорожные пути должны были проложены через Большой Кавказский хребет, который сильно затрудняет доступ техники и создаёт невыгодные условия для прокладки железной дороги.

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Южной Осетии

Примечания 

Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Грузии
Железнодорожные станции Южной Осетии
Тупиковые железнодорожные станции
Здания и сооружения Цхинвала
Транспорт Цхинвала